Viecht ist der Ortsname von

 Viecht (Eching), Ortsteil der Gemeinde Eching, Landkreis Landshut, Bayern
 Viecht (Emmering), Ortsteil der Gemeinde Emmering, Landkreis Ebersberg, Bayern

 Viecht (Gemeinde Desselbrunn), Ortschaft der Gemeinde Desselbrunn, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Viecht (Gemeinde Vöcklamarkt), Ortschaft der Gemeinde Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Edelsitz Viecht, in Viecht bei Vöcklamarkt, Oberösterreich
 Vicht
 Fiecht